Breuil-Cervinia, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Valtournenche, in de regio Valle d'Aosta
Cervinia (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Aegisthidae